Кресто́вка — топоним:

Населённые пункты

Казахстан 
 Крестовка — село в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области.
 Крестовка — до 2002 г. название села Сарыозен Осакаровского района Карагандинской области.

Россия 
 Крестовка — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Крестовка — деревня в Усть-Цилемском районе Республики Коми.
 Крестовка — село в Далматовском районе Курганской области.
 Крестовка — село в Илекском районе Оренбургской области.
 Крестовка — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Крестовка — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
Крестовка — до 1964 г. название деревни Лесниковка в Катайском районе Курганской области.

Украина 
 Крестовка — село в Чаплинском районе Херсонской области.
 Крестовка — название до 1958 и с 2016 года (согласно законодательству Украины) города Кировское в Донецкой области.
 Крестовка — название до 1923 года села Солнечное в Волновахском районе Донецкой области.

Реки 
 Крестовка (приток Колымы) — на крайнем северо-востоке России
 Крестовка (приток Средней Невки) — в Санкт-Петербурге
 Крестовка (приток Средней Терси) — в Кемеровской области
 Крестовка (приток Пёзы)
 Крестовка (приток Печоры)
 Крестовка (приток Самары)
 Крестовка (приток Урала)
 Крестовка (приток Суварыша)
 Крестовка (приток Тарея)
 Крестовка (река, впадает в озеро Байкал)
 Крестовка (приток Пясины)
 Крестовка (приток Лены)
 Крестовка (приток Юдомы)
 Крестовка (приток Чириная)
 Крестовка (приток Амура)
 Крестовка (приток Голыгина) — река на Камчатке

См. также 
 Левая Крестовка
 Крестовая
 Крестовская (значения)
 Крестовский